Dettingen an der Erms, een plaats in het Duitse district Reutlingen
Dettingen an der Iller, een plaats in het Duitse district Biberach
Dettingen unter Teck, een plaats in het Duitse district Esslingen
Dettingen (Horb), plaats in gemeente Horb am Neckar
Dettingen (Rottenburg), plaats in gemeente Rottenburg

Stadsdeel van Karlstein am Main waar de Slag van Dettingen plaatsvond tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog